Aigremont (Gard)
 Aigremont (Haute-Marne)
 Aigremont (Yonne)
 Aigremont (Yvelines)

Desambiguações de topônimos